Alessandro Sforza – włoski kardynał, biskup Parmy.
 Alessandro Sforza – włoski kondotier, pan Pesaro.